Francis Bacon (Francesco Bacone, 1561-1626) – filosofo e saggista inglese
 Francis Bacon (1909-1992) – pittore irlandese
 Francis Bacon – film del 1988 diretto da David Hinton